Gerstmann to nazwisko, które nosili m.in.:
 Adam Gerstmann (1873-1940) – ksiądz katolicki
 Adolf Josef Gerstmann (1855-1921) – niemiecki pisarz
 Crispinus Gerstmann (1671-1681) – prezydent Szczecina
 Josef Gerstmann (1887-1969) – neurolog; opisał:
 zespół Gerstmanna
 zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera
 Marcin Gerstmann (1527-1585) – biskup wrocławski
 Stanisław Gerstmann (1911-1983) – psycholog
 Teofil Gerstmann (1843-1907) – nauczyciel